Tumen (stad), een arrondissementstad in de Chinese provincie Jilin
Tumen (rivier), een rivier aan de Chinees-Koreaanse grens
Tümed of Tumen, een Mongoolse stam
Toman, een eenheid van 10.000
Tumen, Bumin Khan
Touman, de eerste Xiongnu